Rincklake (Schreibweise auch Rincklage) ist der Familienname von

 August Rincklake (1843–1915), deutscher Architekt des Historismus
 Wilhelm Rincklake (1851–1927) (weltlicher Name), kirchlich auch P. Ludger Rincklake OSB oder Ludgerus Rincklake, deutscher Architekt des Historismus, Bruder von August Rincklake
 Johann Christoph Rincklake (1764–1813), deutscher Maler der Romantik